Dit is het schema van de Nederlandse voetbalkampioenen van het seizoen 2011/12.

Bij de mannen betreft het de kampioenen van de veldvoetbalcompetities voor de standaardelftallen, zijnde de beide profcompetities, de algeheel amateurkampioen en de kampioenen van de 214 amateurcompetities van de Topklasse tot en met de Zesde klasse.

Bij de vrouwen betreft het de kampioenen van de Eredivisie tot en met de Eerste klasse.

De noordelijke zondagclub VV Heerenveen behaalde voor het derde jaar op rij het kampioenschap in hun klasse, ze deden dit respectievelijk in 5B, 4A en 3A. Naast landskampioen AFC Ajax dat zijn titel prolongeerde, werden vijftien amateurclubs na hun promotie in het voorgaande jaar voor het tweede achtereenvolgende jaar kampioen. Het betrof de zes zaterdagclubs De Valleivogels, OSV, EVC (West I), TAVV (West II), VV Balk, Groen-Geel (Noord) en de negen zondagclubs FC Uitgeest, SDO Bussum, SV Wijk aan Zee, FC New Amsterdam (West I), VOC Rotterdam (West II), Nieuw Woensel (Zuid I), RKVV DESO (Zuid II), OSC (Oost) en VV Groninger Boys (Noord).

Mannen

Landelijk

Zaterdagclubs

Zondagclubs

Beslissingswedstrijden 
In elf competities eindigden twee clubs bovenaan met een gelijk puntentotaal, het kampioenschap in deze competities werd beslist door een beslissingswedstrijd op neutraal terrein. In zaterdag 5A van het district Noord eindigden drie clubs met hetzelfde puntentotaal, deze clubs speelden onderling een halve competitie om de titel.

Vrouwen

Landelijk

Nederlands voetbalseizoen 2011/12